Malinverni ist der Familienname folgender Personen:

Giorgio Malinverni (* 1941), Schweizer Jurist, Universitätsprofessor und Richter
 Pete Malinverni (* 1957), US-amerikanischer Jazzpianist und Komponist
Stefano Malinverni (* 1959), italienischer Leichtathlet